Rozgrywki Serie B w sezonie 2010/2011 są 79. edycją w historii włoskiej drugiej ligi. W lidze rywalizują 22 drużyny, z których 15 powróciło z sezonu 2009/2010, 4 awansowały z Lega Pro Prima Divisione i 3 spadły z Serie A.

Tabela

Wyniki

Baraże

O awans do Serie A 
Półfinały

 W przypadku remisu decyduje wyższa pozycja w tabeli na koniec sezonu.
Finał

O pozostanie w Serie B 

 W przypadku remisu decyduje wyższa pozycja w tabeli na koniec sezonu.

Najlepsi strzelcy 
 23 gole
  Federico Piovaccari (Cittadella)

 19 goli
  Elvis Abbruscato (Vicenza)
  Rolando Bianchi (Torino)

 18 goli
  Emanuele Calaiò (Siena)

 17 goli
  Cristian Bertani (Novara)
  Emiliano Bonazzoli (Reggina)
  Daniele Cacia (Piacenza)
  Claudio Coralli (Empoli)

 15 goli
  Pablo González (Novara)
  Davide Succi (Padova)

2010 w piłce nożnej
2011 w piłce nożnej
Drugi poziom rozgrywek piłkarskich we Włoszech
2010 we Włoszech
2011 we Włoszech